Le terme Cloclo peut désigner :

 Le surnom du chanteur Claude François ;

Titre 

 Le film Cloclo traitant de la vie de ce même chanteur, réalisé par Florent Emilio Siri et sorti en 2012.
Surnom